

Patronyme
 Albert Tailliandier (1875-1917), fut un homme politique français.
 Henri Tailliandier, (1847-1914), fut un homme politique français.
 Maurice Tailliandier (1873-1951), fut un homme politique français.